Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр "Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук" (Институт катализа СО РАН) — крупнейший научно-исследовательский центр России, специализирующийся в области катализа.

Совместно с другими институтами и промышленными предприятиями России, Институт в течение многих лет проводил работы по усовершенствованию существующих, а также разработке и внедрению новых катализаторов, материалов и технологий для широкого спектра производств отечественной промышленности.

Из-за вторжения России на Украину, институт находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран

История 
Институт катализа был основан в июне-июле 1958 года в составе Сибирского отделения Академии наук СССР. Организации Института предшествовало Постановление Пленума ЦК КПСС от 7 мая 1958 г. «Об ускоренном развитии химической промышленности и особенно производства синтетических материалов и изделий из них для удовлетворения потребностей населения и нужд народного хозяйства». За ним последовали Постановление Президиума Академии наук СССР № 395 от 27 июня 1958 г. и Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР № 795 от 23 июля 1958 г. об организации Института катализа в строящемся Новосибирском Академгородке.

Создателем и первым директором Института до 1984 года был академик Георгий Константинович Боресков, выдающийся учёный в области катализа и химической технологии, крупный организатор науки, основатель научной школы гетерогенного катализа. В 1991 году Институту присвоено его имя. Основные направления деятельности Института, сформулированные Г. К. Боресковым, включали разработку теории катализа, научных основ приготовления катализаторов, разработку и усовершенствование промышленных каталитических процессов, развитие методов математического моделирования каталитических реакторов.

В 1969 г. Институт катализа Сибирского отделения АН СССР награждён Орденом Трудового Красного Знамени за «успехи в развитии химической науки и подготовку высококвалифицированных научных кадров». Важную роль в награждении сыграло успешное решение технологических вопросов, выполненное сотрудниками отдела математического моделирования института под руководством члена-корреспондента АН СССР М. Г. Слинько, в сотрудничестве с бельгийским концерном Union Chemie Belge по программе «Синтез нитрила акриловой кислоты окислительным аммонолизом пропилена».

Предваряя современные идеи технопарков, ещё в середине 60-х годов прошлого столетия Председатель Президиума СО АН СССР, Вице-президент Академии наук СССР, академик М. А. Лаврентьев предложил создать в районе Новосибирского научного центра, так называемый, «пояс внедрения» — ряд отраслевых конструкторских и технологических организаций, выполняющих роль активного промежуточного звена между наукой и производством. Идея создания в «поясе внедрения» Специального конструкторско-технологического бюро катализаторов принадлежала директору Института катализа СО АН СССР академику Г. К. Борескову. Министерство химической промышленности СССР поддержало эту идею, и в 1970 году, под руководством Г. К. Борескова и его заместителя Р. А. Буянова, началось строительство СКТБ катализаторов с опытным производством. Научное руководство деятельностью СКТБ катализаторов осуществлял Институт катализа, финансовое и административное — Минхимпром.

За время сотрудничества, которое продолжается до настоящего времени, реализованы промышленные технологии и изготовлены опытные и опытно-промышленные партии широкого ассортимента катализаторов и носителей. Объёмы выпуска продукции выросли от сотен килограммов до сотен тонн. Катализаторы, носители и адсорбенты, разработанные совместно Институтом катализа и СКТБ катализаторов, имеющие шифр ИКТ (например, ИКТ-02-6, ИКТ-3-11, ИКТ-3-20, ИКТ-12-8, ИКТ-7-10, ИКТ-12-40 и др.), широко использовались на предприятиях химического профиля на территории СССР и зарубежных стран. Многие из них остаются в номенклатуре изделий предприятия, преобразованного в 1994 году в Открытое акционерное общество «Катализатор».

В 1971 году Институт катализа возглавил Координационный совет стран СЭВ (НРБ, ПНР, ГДР, ЧССР, СРР, СССР позже вошли СФРЮ, ВНР и Куба) по проблемам промышленного катализа. Деятельность Координационного центра продолжалась до осени 1990 года, когда Совет Экономической Взаимопомощи был распущен. Важным результатом работы Координационного центра стало создание фонда представительных образцов катализаторов и носителей, выпускаемых предприятиями сотрудничающих стран. Фонд насчитывал более 350 наименований образцов носителей и катализаторов с паспортами и сертификатами соответствия качества продукции установленным стандартам. Кроме того, успешно развивались работы по созданию унифицированных методик испытания физико-механических характеристик катализаторов и адсорбентов, усовершенствованию и развитию каталитических технологий. В 1980 году за вклад в международное сотрудничество Институт удостоен международной премии «Золотой Меркурий».

В 1978 году в Омске был организован отдел каталитических превращений углеводородов, преобразованный в 1991 г. в Омский филиал Института катализа. Основное направление деятельности нового подразделения — проведение научных исследований по совершенствованию и созданию новых катализаторов и технологий для самых многотоннажных процессов каталитической переработки углеводородного сырья. За сравнительно короткий срок небольшое подразделение Института катализа превратилось в головную организацию в области нефтепереработки и нефтехимии в системе Российской академии наук- Институт проблем переработки углеводородов - ИППУ СО РАН (с 2003 г.).

В 1984—1995 годах Институт возглавлял академик Кирилл Ильич Замараев, выдающийся российский физико-химик, талантливый педагог. Под его руководством в 1985 г. был создан Межотраслевой научно-технический комплекс (МНТК) «Катализатор», объединивший усилия 25 академических и отраслевых научно-исследовательских институтов, опытно-промышленных катализаторных и машиностроительных производств. Благодаря разработкам МНТК «Катализатор», за 5 лет в стране был на четверть обновлен ассортимент основных промышленных катализаторов и носителей. Были освоены около 30 новых каталитических технологий, в том числе для защиты окружающей среды. Работы, выполненные МНТК «Катализатор», обеспечили в этот период около 90 % всех внедрений в области отечественного промышленного катализа. Многие из разработок оказались настолько эффективными, что их продвижение в российскую промышленность не остановилось даже в условиях экономического кризиса начала 90-х годов.

В 1994 г. постановлением Правительства Российской федерации Институту катализа присвоен статус Государственного научного центра РФ.

Начиная с 1995 года Институтом руководил академик РАН Валентин Николаевич Пармон. Институт продолжает укреплять лидирующие позиции в области науки о катализе, и разработки ряда уникальных катализаторов и процессов для структурной перестройки сырьевой базы химической промышленности и энергетики.

В 2015 году новым директором института избран член-корреспондент РАН Валерий Иванович Бухтияров. В 2016 году В. И. Бухтияров избран в действительные члены Российской академии наук.

Структура 
Сегодня Институт Катализа — крупнейший химический институт Сибирского Отделения с высоким научным потенциалом: около 400 научных сотрудников, в том числе два академика и один член-корреспондент РАН, 73 доктора и 217 кандидатов наук. Входит в тройку институтов РАН химического профиля с самым высоким индексом Хирша (111).

В структуру Института входят девять научно-исследовательских отделов: физико-химических методов исследования, исследования катализаторов, нетрадиционных каталитических процессов, гетерогенного катализа, технологии каталитических процессов, материаловедения и функциональных материалов, тонкого органического синтеза, механизмов каталитических реакций, а также инжиниринговый центр. Каждый отдел имеет четко сформулированные приоритеты в области научно-исследовательской деятельности. Кроме того, ИК СО РАН имеет один экстерриториальный филиал в городе Волгоград, а также филиал в Омске (Центр новых химических технологий ИК СО РАН).

Основные приоритеты 
Ключевая задача инновационной деятельности института — конверсия научных знаний в экономически и социально полезный продукт.

В области фундаментальных исследований 
 In situ исследования состояния катализаторов и механизмов модельных и практически важных каталитических реакций, в том числе протекающих в сверхкритических флюидах
 Разработка методов и алгоритмов прогнозирования каталитического действия, в частности, прогнозирования селективности катализаторов
 Разработка методов и устройств для оперативного скрининга свойств катализаторов в заданных условиях
 Развитие методов нанотехнологий для целенаправленного дизайна катализаторов с заданными свойствами

В области поисковых задач 
 Разработка катализаторов и процессов получения синтез-газа и водорода; а также аккумуляторов водорода, топливных элементов
 Создание катализаторов специальных геометрических форм и процессов на их основе (в том числе с целью снижения содержания драгметаллов)
 Процессы «газ в жидкость» (GTL) — каталитические процессы вовлечения легких алканов в производство олефинов и жидких органических соединений
 Синтез полимерных материалов с заданными свойствами
 Разработка методов модификации полимеров, в том числе наноматериалами, синтез и исследование влияния наномодификаторов.

В области прикладного катализа 
 Создание малотоннажных линий для наработки опытных и опытно-промышленных партий катализаторов (включая сотовые) для оперативного масштабирования.
 Создание гибких технологических стендов для испытания вновь разработанных каталитических процессов по приоритетным направлениям, включая трубчатые реактора и реактора с кипящим слоем катализатора.
 Разработка катализаторов и процессов получения химических продуктов с использованием возобновляемых сырьевых ресурсов
 Разработка каталитических процессов переработки тяжелых нефтяных фракций и тяжелых нефтей.
 Разработка технологии получения биоразлагаемых полимеров
 Разработка новых каталитических процессов синтеза социально-полезных продуктов с вовлечением диоксида углерода.
 Разработка эффективных катализаторов на основе композиционного наноматериала, состоящего из оксидов циркония и вольфрама с добавкой палладия, для получения компонентов автомобильных топлив из гептановой фракции, снижающих вредные выбросы в атмосферу.

Образовательная деятельность 
Интенсивное развитие Института стало возможным в первую очередь благодаря научным школам, сформировавшимся по ряду важнейших направлений, которые в разное время возглавили и возглавляют ведущие учёные института : академик Г. К. Боресков, академик К. И. Замараев, академик В. Н. Пармон, чл.-корр. РАН М. Г. Слинько, чл.-корр. РАН Р. А. Буянов, чл.-корр. РАН В. А. Лихолобов, профессор Ю. И. Ермаков, профессор В. А. Дзисько, профессор Г. М. Жидомиров.

Большое внимание в ИК уделяется развитию кадрового потенциала. В Институте действует научно-образовательный центр, где проходят обучение студенты и аспиранты вузов, проводятся курсы повышения квалификации для работников заводов и предприятий России, преподавателей вузов региона.

Сотрудники Института преподают на базовых кафедрах Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (кафедра катализа и адсорбции, кафедра физической химии), Механико-технологического факультета и Факультета летательных аппаратов (кафедра инженерных проблем экологии) Новосибирского государственного технического университета, студенты проходят в стенах института обучение и дипломную практику.

Действуют аспирантура по специальностям: 02.00.04 физическая химия, 02.00.15 кинетика и катализ, 05.17.08 процессы и аппараты химических технологий.

Диссертационный совет 
Диссертационный совет Д 003.012.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций. Совет принимает к защите работы по специальностям:
 02.00.04 — Физическая химия (химические науки)
 02.00.15 — Кинетика и катализ (химические науки)

Санкции 
В конце 2020 года Министерство торговли США включило учреждение в санкционный список

В 2022 году, на фоне вторжения России на Украину, учреждение внесено в санкционный список Евросоюза

3 марта 2022 года учреждение внесено в санкционный список США

Также институт находится в санкционных списках Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии

Партнеры 
Институт сотрудничает с крупнейшими промышленными корпорациями России, как Газпром, Роснефть, Татнефть, Сибур, Норильский никель, а также с зарубежными компаниями и исследовательскими центрами США, Англии, Германии, Китая, активно участвует в работе и организации международных научных форумов, конференций, выставок, семинаров.

Награды 
Орден Трудового Красного Знамени — 1969 г.

Международная премия «Золотой Меркурий» — 1980 г.

Орден Святого князя Александра Невского 1-й степени за заслуги и большой вклад в развитие отечественной науки — июнь 2007 г.
 
Работы учёных Института высоко оценены Правительством России и научным сообществом. Ежегодно разработки Института завоевывают дипломы и медали на российских и международных выставках. Более 50 сотрудников удостоены государственных наград, отмечены российскими и международными премиями.

Примечания

Литература 
 Институт катализа им. Г. К. Борескова (Новосибирск). Хроника 1958—2000 гг.: сборник / отв. ред. Р. А. Буянов; сост. И. Л. Михайлова. — Новосибирск: Институт катализа СО РАН, 2005. — 394 с.

Институты РАН
Сибирское отделение РАН
Новосибирский Академгородок
Институты АН СССР
Наука в Новосибирске
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину